NPC1 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 18-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 1 278 амінокислот, а молекулярна маса — 142 167.

Кодований геном білок за функціями належить до рецепторів клітини-хазяїна для входу вірусу, рецепторів. 
Задіяний у таких біологічних процесах, як взаємодія хазяїн-вірус, метаболізм ліпідів, метаболізм холестеролу, метаболізм стероїдів, метаболізм стеролів, альтернативний сплайсинг. 
Локалізований у мембрані, лізосомі, ендосомах.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 18

Некатегоризовані білки